Vandame est une variante du nom de famille flamand  ou  qui désigne celui qui est originaire de Damme, localité des environs de Bruges.

Ce patronyme peut également être une variante du nom de famille néerlandais  qui signifie « de la digue » (du germain: damma). Le nom de la ville de Damme à la même étymologie.

Il existe plusieurs variantes :
Daeme 
Dame
Damee 
Damme 
Van Daem 
Van Daene
 
Van Dame

Van Dams
Van Danne
Van den Dam
Van den Damme
Vandam 
 
Vandhame 
Vandhamme 
Vendam 
Vendame 
Vendamme

Patronyme
Il est notamment porté par :
 Charles Vandame, (1928- ), est un prêtre jésuite français.
 Georges Vandame, (1856-1927), fut un homme politique français.

Divers 
 Vandamme était une entreprise fondée en 1929 spécialisée dans la fabrication de pâtisseries industrielles.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme flamand